

Marineria 
 Avviso o Aviso – nave da guerra
 Avviso scorta – nave da guerra

Altro 
 Avviso di chiamata
 Avviso di ricevimento
 Avviso ad opponendum